Taylorsville puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Taylorsville (California); 
Taylorsville (Georgia); 
Taylorsville (Indiana); 
Taylorsville (Kentucky); 
Taylorsville (Misisipi); 
Taylorsville (Carolina del Norte); 
Taylorsville (Utah).